Miejscowości w USA:
 Milroy – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Rush
 Milroy – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Milroy – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mifflin
Gminy w USA:
 Milroy (ang. Milroy Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jasper